Medborgarplatsen – piazza di Södermalm a Stoccolma
Medborgarplatsen – stazione della metropolitana di Stoccolma